«Под подозрением» () — американский сериал в детективном жанре, премьера которого состоялась 4 февраля 2022 года на Apple TV+. Главную роль в шоу играет Ума Турман.

Сюжет 
Действие сериала происходит в Нью-Йорке. В элитном отеле похищают сына крупной предпринимательницы Кэтрин Ньюман. Под подозрением оказываются несколько британских граждан, остановившихся в отеле, но неясно, они ли настоящие преступники.

В ролях 
 Ума Турман — Кэтрин Ньюман
 Ноа Эммерих — Скотт Андерсон
 Кунал Нэйэр
 Джорджина Кэмпбелл
 Том Рис Харрис
 Элизабет Хенстридж
 Элиес Габел

Производство 
Сериал является адаптацией израильского шоу «Под чужим флагом». Он был анонсирован в июле 2019 года. Шоураннером проекта стал Роб Уильямс, режиссёрами — Крис Лонг и Стефан Шварц. В марте 2020 года было объявлено об участии в проекте Умы Турман, Ноа Эммерих, Кунал Нэйэр, Джорджины Кэмпбелл; в ноябре к касту присоединился Том Рис Харрис.

Съёмки «Подозрений» начались в марте 2020 года в Великобритании, но вскоре были прерваны из-за пандемии. В ноябре они возобновились, весной 2021 года были перенесены в США, а 18 мая были официально завершены. Премьера сериала состоялась 4 февраля 2022 года на Apple TV+.

Примечания 

Телесериалы США
Оригинальные программы Apple TV+